Dixie carter est le nom de :

 Dixie Carter (1939-2010), une actrice américaine
 Dixie Carter (1964-), l'actuelle (2010) présidente de la Total Nonstop Action Wrestling